Elitserien i bandy 2019/2020 var Sveriges högsta division i bandy för herrar säsongen 2019/2020. Svenska mästerskapet avgjordes vid svenska bandyfinalen i Uppsala den 21 mars 2020, där Edsbyns IF vann mot Villa Lidköping BK. Edsbyn hade tidigare även vunnit seriespelet.

Serien inleds några dagar senare än brukligt, då Världsmästerskapet 2020 spelades efter den svenska inhemska säsongen.

Klubbar
Lag 1–11 från grundserien av Elitserien 2018/2019 och segraren i allsvenskan kvalificerade sig direkt för vidare spel i högsta divisionen. Ett elitserielag från säsongen 2018/2019 som deltog i kvalspelet (Frillesås BK) förnyade sitt kontrakt i högsta divisionen tillsammans med Åby/Tjureda IF från allsvenskan.

* – inomhus (bandyhall)

Tabell

Slutspel 
Lag 7-10 spelar åttondelsfinaler efter UEFA-modell (med hemma- och bortamål). Lag 1-6 är direktkvalificerade till kvartsfinal. Kvartsfinaler och semifinaler avgörs i bäst av fem matcher medan finalen avgörs i en match.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Vetlanda BK - IFK Motala

Hammarby IF - AIK

Kvartsfinaler

Edsbyns IF - Vetlanda BK

Sandvikens AIK - Broberg/Söderhamn IF

Villa Lidköping BK - AIK

Västerås SK - Bollnäs GIF

Semifinaler

Edsbyns IF - Sandvikens AIK

Villa Lidköping BK - Bollnäs GIF

Final

Kval till Elitserien 2020/2021 

I kvalet deltar lag 12-13 från Elitserien och lag 2-3 från Allsvenskan. De fyra lagen spelar ett gruppspel där de två främsta kvalificerar sig för Elitserien 2020/2021. Kvalet spelas mellan 28 februari och 15 mars 2020.

Övergångar
Övergångar i svensk bandy 2019/2020

Källor

Sport i Sverige 2019
Sport i Sverige 2020
Bandysäsongen 2019/2020
2019/2020